Kyere ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Kyere, deutsch-ghanaischer Fußballspieler
 Isaac Kyere (* 1991), deutsch-ghanaischer Tänzer und Choreograph, siehe Isaac M.I.K. 
 Nana Yaa Kyere, deutsche Comiczeichnerin